Чемпионат Италии по международным шашкам среди мужчин —турнир по шашкам. Первый чемпионат был проведён в 1965 году, его победителем стал Франческо Лапорта. Наиболее титулован Вальтер Раймонди (9 побед).

По итогам турниров присваиваются национальные звания: гроссмейстер, мастер.

Призёры

Все чемпионы  

 Вальтер Раймонди - 9 - (LT) - 1994-'95-'97-2001-2002-2007-2008-2010-2011
 Рауль Бубби - 6 - (TS) - 1990-'92-'93-'98-'99-2003
 Франческо Лапорта - 6 - (TS) - 1965-'67-'70-'72-'73-'81
 Микеле Боргетти - 5 (в том числе 1 совместно) - (FG) - 1991-2004-2005-2013-2016
 Даньеле Берте - 5 (в том числе 1 совместно) - (SV) - 1978-'83-'84-'96-2018
 Невио Цорн - 4 (в том числе 1 совместно) - (TS) - 1975-'76-'79-'83
 Марино Салетник - 3 - (TS) - 1966-'68-'69
 Даньеле Макали - 3 (в том числе 1 совместно) - (LT) - 2008-2012-2015
 Серджо Спеконья - 3 - (TS) - 1986-'87-'88
 Алессио Скаджанте - 3 2016 (совместно), 2020, 2022
 Элио Брук - 2 - (TS) - 1974-'80
 Маурицио Вилла - 2 - Laspezia - 1982-'85
 Роберто Товальяро - 2 2014, 2021
 Доменико Фабрикаторе - 1 2017
 Вальтер Москато - 1 2019

Литература 
 Журнал «Шашки» 1971 №12, с.26.
 Журнал «Шашки» 1978 №2, с.24.
 Журнал «Шашки» 1981 №4, с.13.
 Журнал «Шашки» 1982 №2, с.12.
 Журнал «Шашки» 1989 №7
 Журнал «Шашки» 1991 №7-9, с.11.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы на сайте Итальянской федерации шашек 
 Архив журналов «Шашки»
 Чемпионаты Италии на сайте KNDB

Италия
Соревнования по шашкам в Италии
Международные шашки